Stawellia är ett släkte av grästrädsväxter. Stawellia ingår i familjen grästrädsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grästrädsväxter
Stawellia